Cendono (Dawe)
 Cendono (Kandat)
 Cendono (Padangan)
 Cendono (Purwosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing